The Disciple – film del 1915 diretto da William S. Hart e, non accreditato, Clifford Smith
 The Disciple – film del 2008 diretto da Rodney Charles
 The Disciple – film del 2010 diretto da Emilio Ruiz Barrachina
 The Disciple – film del 2020 diretto da Chaitanya Tamhane
 The Disciple – wrestler statunitense

Pagine correlate 
 The Disciples
 Disciple